Kiekeröjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kiekeröjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Kiekeröjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755842-179597), sjö i Kiruna kommun,  (9,32 ha)
Kiekeröjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757540-180120), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn